Titanic, prekooceanski putnički brod koji je potonuo na svojem prvom putovanju 1912.

Filmovi 
 Titanic (1997), film redatelja Jamesa Camerona s Leonardom DiCapriom i Kate Winslet
 Titanic (pjesma), pjesma austrijskog pjevača i tekstopisca Falca iz 1992.
 Titanic (1943), njemački film redatelja Wernera Von Klinglera
 Titanic (1953), američki film redatelja Jeana Negulescoa
 Titanic (TV serija), mini serija iz 1996. s Georgeom C. Scottom, Catherine zeta-Jones, Peteom Gallagherom i Timom Curryjem u glavnim ulogama
 [[S.O.S. Titanic|S.O.S. Titanic]]'', televizijski film iz 1979.